Mistrzostwa Świata w Snookerze na Sześciu Czerwonych 2015 – siódma edycja mistrzostw świata w snookerze na sześciu czerwonych, która została rozegrana w dniach 7–12 września 2015 w Montien Riverside Hotel w Bangkoku.

Nagrody 
W turnieju za zajęcie danego miejsca przewidziano następujące nagrody finansowe:
 Zwycięzca: 2 500 000 baht
 II miejsce: 1 000 000 baht
 Półfinał: 500 000 baht
 Ćwierćfinał: 250 000 baht
 Ostatnia 16: 125 000 baht
 Ostatnia 32: 62 500 baht
 Faza grupowa: 31 250 baht

Rezultaty

Faza grupowa

Grupa A 

 Stephen Maguire 2-5 Pankaj Advani
 Liang Wenbo 5-2 Hasan Kerde
 Alan Trigg 3-5 Thanawat Thirapongpaiboon
 Stephen Maguire 1-5 Thanawat Thirapongpaiboon 
 Liang Wenbo 5-1 Alan Trigg
 Hasan Kerde 0-5 Pankaj Advani
 Stephen Maguire 5-3 Alan Trigg
 Liang Wenbo 1-5 Pankaj Advani
 Hasan Kerde 2-5 Thanawat Thirapongpaiboon
 Stephen Maguire 5-2 Hasan Kerde
 Alan Trigg 0-5 Pankaj Advani
 Liang Wenbo 5-3 Thanawat Thirapongpaiboon
 Stephen Maguire 1-5 Liang Wenbo
 Alan Trigg 5-4 Hasan Kerde
 Pankaj Advani 2-5 Thanawat Thirapongpaiboon

Grupa B 

 John Higgins 4-5 Yuan Sijun
 Matthew Selt 5-3 Muhammad Sajjad
 Anthony McGill 5-4 Boonyarit Keattikun
 John Higgins 5-3 Boonyarit Keattikun
 Matthew Selt 2-5 Anthony McGill
 Muhammad Sajjad 5-4 Yuan Sijun
 John Higgins 3-5 Muhammad Sajjad
 Anthony McGill 5-1 Yuan Sijun
 Matthew Selt 5-2 Boonyarit Keattikun
 Muhammad Sajjad 5-3 Boonyarit Keattikun
 Matthew Selt 5-2 Yuan Sijun
 John Higgins 3-5 Anthony McGill
 John Higgins 1-5 Matthew Selt
 Anthony McGill 5-4 Muhammad Sajjad
 Yuan Sijun 1-5 Boonyarit Keattikun

Grupa C 

 Judd Trump 5-0 Ahmad Galal
 Michael White 5-3 Muhammad Asif
 Kristjan Helgason 5-3 Noppadon Noppachorn
 Michael White 4-5 Noppadon Noppachorn
 Judd Trump 5-1 Noppadon Noppachorn
 Michael White 2-5 Kristjan Helgason
 Muhammad Asif 5-0 Ahmad Galal
 Judd Trump 5-1 Michael White
 Kristjan Helgason 5-4 Muhammad Asif
 Ahmad Galal 1-5 Noppadon Noppachorn
 Judd Trump 5-1 Kristjan Helgason
 Michael White 5-1 Ahmad Galal
 Muhammad Asif 5-3 Noppadon Noppachorn
 Judd Trump 5-2 Muhammad Asif
 Kristjan Helgason 5-2 Ahmad Galal

Grupa D 

 Ding Junhui 5-1 Phaitoon Phonbun
 Graeme Dott 1-5 Michael Holt
 Ben Judge 5-4 Ehsan Heydari Nezhad
 Graeme Dott 5-0 Ben Judge
 Michael Holt 5-3 Phaitoon Phonbun
 Ding Junhui 5-0 Ben Judge
 Michael Holt 5-2 Ehsan Heydari Nezhad
 Graeme Dott 5-1 Phaitoon Phonbun
 Ding Junhui 3-5 Ehsan Heydari Nezhad
 Ding Junhui 4-5 Michael Holt
 Graeme Dott 5-1 Ehsan Heydari Nezhad
 Ben Judge 1-5 Phaitoon Phonbun
 Ding Junhui 5-4 Graeme Dott
 Michael Holt 3-5 Ben Judge
 Ehsan Heydari Nezhad 0-5 Phaitoon Phonbun

Grupa E 

 Soheil Vahedi 2-5 Noppon Saengkham
 Stuart Bingham 5-0 Soheil Vahedi
 Craig MacGillivray 3-5 Noppon Saengkham
 Mark Davis 5-2 Yan Bingtao
 Mark Davis 5-3 Noppon Saengkham
 Stuart Bingham 3-5 Noppon Saengkham
 Stuart Bingham 5-3 Yan Bingtao
 Mark Davis 5-1 Craig MacGillivray
 Yan Bingtao 5-4 Soheil Vahedi
 Craig MacGillivray 2-5 Soheil Vahedi
 Stuart Bingham 1-5 Mark Davis
 Craig MacGillivray 1-5 Yan Bingtao
 Stuart Bingham 5-3 Craig MacGillivray
 Mark Davis 5-2 Soheil Vahedi
 Yan Bingtao 5-3 Noppon Saengkham

Grupa F 

 Joe Perry 5-2 Thor Chuan Leong
 Robert Milkins 5-1 Asjad Iqbal
 Matthew Stevens 2-5 James Wattana
 Joe Perry 2-5 Matthew Stevens
 Asjad Iqbal 5-2 James Wattana
 Joe Perry 5-0 Robert Milkins
 Matthew Stevens 5-1 Asjad Iqbal
 Thor Chuan Leong 1-5 James Wattana
 Joe Perry 5-4 James Wattana
 Robert Milkins 5-1 Matthew Stevens
 Asjad Iqbal 5-3 Thor Chuan Leong
 Robert Milkins 5-0 Thor Chuan Leong
 Matthew Stevens 2-5 Thor Chuan Leong
 Joe Perry 4-5 Asjad Iqbal
 Robert Milkins 5-1 James Wattana

Grupa G 

 Darren Paris 1-5 Jamie Rhys Clarke
 Marco Fu 5-1 Peter Francisco
 Mark Williams 2-5 Jamie Rhys Clarke 
 Darren Paris 3-5 Thepchaiya Un-Nooh
 Marco Fu 5-2 Jamie Rhys Clarke
 Darren Paris 1-5 Peter Francisco
 Mark Williams 5-4 Thepchaiya Un-Nooh
 Marco Fu 5-4 Darren Paris
 Mark Williams 5-3 Peter Francisco
 Jamie Rhys Clarke 2-5 Thepchaiya Un-Nooh
 Marco Fu 1-5 Mark Williams
 Peter Francisco 4-5 Thepchaiya Un-Nooh
 Marco Fu 4-5 Thepchaiya Un-Nooh
 Mark Williams 5-1 Darren Paris
 Jamie Rhys Clarke 5-1 Peter Francisco

Grupa H 

 Mark Selby 5-1 Joe Swail
 Ryan Day 5-0 Wael Talaat
 Ken Doherty 5-1 Akani Songsermsawad
 Mark Selby 5-2 Ken Doherty
 Ryan Day 5-1 Joe Swail
 Wael Talaat 0-5 Akani Songsermsawad
 Ryan Day 5-1 Akani Songsermsawad
 Ken Doherty 1-5 Joe Swail
 Mark Selby 5-1 Wael Talaat
 Mark Selby 5-0 Akani Songsermsawad
 Ryan Day 3-5 Ken Doherty
 Wael Talaat 1-5 Joe Swail
 Mark Selby 4-5 Ryan Day
 Ken Doherty 5-3 Wael Talaat
 Joe Swail 2-5 Akani Songsermsawad

Runda finałowa

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

Mistrzostwa świata w snookerze na sześciu czerwonych
2015 w sporcie
Sport w Bangkoku
2015 w Tajlandii